Флаг муниципального образования Старощербино́вское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 марта 2007 года и 6 июля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3414.

Описание 
«Прямоугольное малиновое полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее композицию герба Старощербиновского сельского поселения в жёлтом, белом и зелёном цветах».

Флаг представляет собой прямоугольное малиновое полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее фигуру стоящего на зелёной земле запорожского казака в жёлтой одежде, с жёлтой саблей на боку и с непокрытой головой. Казак держит в правой руке белое копьё с белым значком, а в поднятой левой руке развёрнутый белый список.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

 года Екатерина II подарила Жалованную Грамоту Черноморскому казачьему войску. В Жалованной Грамоте Черноморскому казачьему войску на вечное владение передавалась кубанская земля, ограниченная рекой Кубанью и Азовским морем, а с востока линией от устья Лабы до Ейского городка. Щербиновский курень — один из 38 запорожских куреней, прибывших на Кубань из Приднестровья в 1792—1794 годах в составе Черноморского казачьего войска.

С  года Щербиновское куренное селение стало именоваться Старощербиновской станицей.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Зелёный цвет земли говорит об изобилии и плодородие края, а также зелёный цвет символизирует весну, радость, надежду, жизнь, природу и здоровье.

Малиновый цвет (пурпур) — символ достоинства, славы, почёта, а также определяющий цвет запорожских казаков.

Примечания